Kilómetro 8 ou Kilómetro 8 Ocho peut désigner :

 Kilómetro 8, quartier de Comodoro Rivadavia, dans le département d'Escalante, province de Chubut, en Argentine ;
 Kilómetro 8, localité argentine située dans le département de Guaymallén, province de Mendoza.